Johan August Lundell – szwedzki językoznawca
 Lennart Lundell – szwedzki zapaśnik
 Seth Lundell – szwedzki mykolog